Obitelj
 Ludwig van Beethoven, njemački skladatelj
 Ludwig van Beethoven, njemački glazbenik, djed poznatijeg Ludwiga
 Johann van Beethoven, njemački glazbenik, Ludwigov otac

 Drugi pojmovi
 1815 Beethoven, asteroid otkriven 1932.
 Beethoven (krater), krater na Merkuru
 Beethoven (poluotok), poluotok na Zemlji Aleksandra I.
 Beethoven (1992.), film Briana Levanta iz 1992.